Етан може да се односи на:
 Етан, врста угљоводоника

Насеља и општине у Француској:
 Етан (Есон), насеље и општина у департману Есон
 Етан (Кондом), насеље и општина у департману Жерс, у префектури Кондом
 Етан (Миранд), насеље и општина у департману Жерс, у префектури Миранд